Hillside kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hillside (del av en befolkad plats), Victoria, Melton,

Storbritannien 

 Hillside, Angus, Skottland, 
 Hillside, Aberdeenshire – en ort i Aberdeenshire, Skottland
 Hillside, Burray – en ort i Burray, Orkneyöarna, Skottland
 Hillside, East Devon – en ort i Luppitt, East Devon, Devon, England
 Hillside, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Hillside, Mainland – en ort i Mainland, Orkneyöarna, Skottland
 Hillside, Merseyside – en ort i Sefton, Merseyside, England
 Hillside, Shetlandsöarna – en ort i Shetlandsöarna, Skottland
 Hillside, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Hillside, South Hams – en ort i South Brent, South Hams, Devon, England
 Hillside, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA 

 Hillside, Illinois, ort, Cook County, 
 Hillside (ort i USA, New Jersey), Union County, 
 Hillside (ort i USA, New York), Ulster County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar